Oakhurst heißen:

 Oakhurst (New South Wales) in Australien
 Oakhurst (Queensland) in Australien
 Oakhurst (Kent) im Vereinigten Königreich
 Oakhurst (Alabama) in den Vereinigten Staaten
 Oakhurst (Arizona) in den Vereinigten Staaten
 Oakhurst (Georgia) in den Vereinigten Staaten
 Oakhurst (Kalifornien) in den Vereinigten Staaten
 Oakhurst (Michigan) in den Vereinigten Staaten
 Oakhurst (New Jersey) in den Vereinigten Staaten
 Oakhurst (Oklahoma) in den Vereinigten Staaten
 Oakhurst (Pennsylvania) in den Vereinigten Staaten
 Oakhurst (South Carolina) in den Vereinigten Staaten
 Oakhurst (Texas) in den Vereinigten Staaten

Weiteres:
 Oakhurst (Emelle, Alabama), zweistöckiges Holzhaus in Emelle, Sumter County, Alabama, gelistet im NRHP unter der ID: 86003563